Grote bruine vruchtduif
 Kleine bruine vruchtduif